Beach Meadows Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens
 Beach Meadows Beach – plaża chroniona w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Queens